Stubbendorf ist der Name

 der Gemeinde Stubbendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Stadt Dargun im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Stubbendorf (Dargun)
 eines Ortsteils der Gemeinde Deyelsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Gemeinde Wesenberg im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 eines Ortsteils der Gemeinde Osdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Stubendorf
 Stubbendorff